Thannhausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Thannhausen, Tyskland – en kommun Bayern, Schwaben, 
 Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen – en förvaltningsgemenskap

Österrike 

 Thannhausen (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Weiz,